Huang-lung Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huanglong Shan, berg, Shaanxi, 
 Dahuanglong Dao, ö, Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar